Benin
 Covè – città del dipartimento di Zou
 Regno Unito
 Cove – località del Dunbartonshire
 Stati Uniti d'America
 Cove – città della Contea di Polk, Arkansas	
 Cove – città della Contea di Union, Oregon
 Cove – città della Contea di Chambers, Texas
 Cove – census-designated place della Contea di Cache, Utah